Ледники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ледники — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Ледники — деревня в Дзержинском районе Минской области.